Bambridge ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Bambridge (1861–1923), Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Luke Bambridge (* 1995), britischer Tennisspieler
 William Bambridge (1820–1879), britischer Lehrer, Missionar und ein Fotograf der Königin Victoria von Großbritannien und Irland